Gyál beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Gyál
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Gyál
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Gyál